Die League of Ireland 1961/62 war die 41. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga. Titelverteidiger war der Drumcondra FC.

Meister wurde zum siebten Mal der Shelbourne FC. Die Entscheidung um den Titel fiel erst in einem Entscheidungsspiel gegen den punktgleichen Cork Celtic.

Modus 
Die zwölf Mannschaften, die auch die Vorsaison bestritten, spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Bei Punktgleichheit an der Tabellenspitze war ein Entscheidungsspiel um die Meisterschaft vorgesehen.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient

Kreuztabelle

Meisterfinale 

 | Dalymount Park
|}

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1962
Fußballsaison 1961/62